Nordex ist der Name folgender Unternehmen:

 Nordex S.A., Automobil- und Nutzfahrzeughersteller aus Uruguay
 Nordex SE, deutscher Hersteller von Windenergieanlagen